Gihr ist der Name folgender Personen:

 Gustav Gihr (1894–1959), deutscher Offizier
 Nikolaus Gihr (1839–1924), deutscher katholischer Theologe und Priester